Ernst Christian Kruse ist der Name folgender Personen:

* Ernst Christian Kruse (Historiker) (1764–1846), deutscher Prediger und Historiker
 Ernst Christian Carl Kruse (1837–1900), deutscher Arzt und Politiker